Régis Renaud est un personnage de bande dessinée ; il est le personnage principal de la série Les Petits Hommes

Biographie fictive

Analyse du personnage 
On peut noter la ressemblance physique incroyable entre Renaud et Gaston, autre série de Franquin, la seule différence entre eux et la couleur de leur cheveux. Gaston les a noirs et Renaud, bien qu'étant aussi jeune que Gaston, les a blancs.

Personnage des Petits hommes